Сентрі́-сюр-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 31 км на південь від Парижа, 6 км на південний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1934 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5243,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Сентрі-сюр-Сен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Сентрі-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн